Kibi pode ser:

Província de Kibi, uma antiga província do Japão
3319 Kibi, um asteroide

Desambiguação